Albertville ist der Name

mehrerer Orte und Verwaltungseinheiten:

in Frankreich:
 Albertville
 Arrondissement Albertville
 Kanton Albertville-Nord
 Kanton Albertville-Sud

in den Vereinigten Staaten:
 Albertville (Alabama), im Marshall County
 Albertville (Minnesota), im Wright County
 Albertville (Wisconsin), im Chippewa County

in Kanada:
 Albertville (Quebec)
 Albertville (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan in Kanada

in der Demokratischen Republik Kongo:
 Kalemie, das früher Albertville hieß

Sonstiges:
 Albertville-Realschule Winnenden in Winnenden
 Albertville (Schiffstyp), Passagier- und Frachtschiffstyp
 Albertville Regional Airport-Thomas J Brumlik Field, Airport im Marshall County, Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Albertville Depot, in Albertville, Alabama, ID-Nr. 75000320
 Albertville Roller Mill, in Albertville, Minnesota, ID-Nr. 79001258